L'empereur Kaika (開化天皇, Kaika Tennō) est le neuvième empereur du Japon à apparaître sur la traditionnelle liste des empereurs.

Aucune date certaine ne peut être attribuée à cet empereur et il est considéré par les historiens comme un « empereur légendaire ».
Il est le huitième de huit empereurs sans légende, le Kojiki et le Nihon shoki ne précisant que son nom et sa généalogie. La tradition lui attribue des dates de vie de -208 à -98 et situe son règne à partir de -157, à la suite de celui de son père Kōgen.

Si la tradition affirme qu'il a réellement existé et lui attribue une tombe, les études historiques modernes tendent à montrer qu'il n'a en fait jamais existé.

Références 

Empereur du Japon
Kaika
Kaika
Empereur légendaire du Japon